Palestyna peut désigner en Pologne :
 Palestyna, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Palestyna, village de la voïvodie de Podlachie
 Palestyna, village de la voïvodie de Łódź